In riconoscimento al contributo dato alla musica contemporanea bulgara, viene considerata la maggiore interprete nazionale.

Biografia
Inizia la sua carriera agli inizi degli anni sessanta, incidendo il suo primo album discografico nel 1964.

Altri progetti

Collegamenti esterni